Жан-Клод Мерле́н (; 1954) — французский астроном и первооткрыватель астероидов, основатель Бургундского астрономического общества, лауреат премии Marcel Bleustein-Blanchet Fondation de la Vocation (1982), а также обладатель премии Prix Georges Bidault de l’Isle от Французского астрономического общества (1999).

В период 1997 по 2009 год им было обнаружено в общей сложности 47 астероидов.

В честь Жан-Клода Мерлена назван астероид (57658) Nilrem, открытый  швейцарским астрономом  в обсерватории Юра.

См. также 
 Рафаэль Феррандо
 Роберт Линдерхолм
 Карл Хердженротер

Примечания

Ссылки 
 Bienvenue sur le site web de la station UAI 504 Le Creusot

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Франции
Первооткрыватели астероидов